Эрл Джозеф Уотсон-младший (; родился 12 июня 1979 года в Канзас-Сити, штат Канзас) — американский профессиональный баскетболист и тренер, в последнее время руководивший командой Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз». Играл на позиции разыгрывающего защитника. На уровне колледжей выступал за «УКЛА Брюинз», где в четырёх сезонах выходил в стартовом составе.

Карьера

Школа и колледж 
Уотсон — выпускник школы Вашингтон в Канзас-Сити, штат Канзас. В последний год обучения набирал в среднем за матч 23,4 очка, отдавал 8,3 результативные передачи и совершал 14 подборов.

В университете UCLA выходил в стартовой пятерке, в команде вместе с ним играл известный баскетболист, участник Матча всех звёзд Бэрон Дэвис. Они были первыми новичками, включенными в стартовый состав UCLA с 1979 года. Уотсон в четырёх сезонах за UCLA провёл наибольшее количество матчей в стартовой пятерке в истории колледжа.
В выпускном 2001 году был включен в первую сборную All-Pac-10.

Профессиональная карьера 
Уотсон был выбран под общим 39-м номером драфта 2001 года командой «Сиэтл Суперсоникс». В сезоне 2007-08 годов Уотсон в составе «Суперсоникс» в среднем за матч набирал 10,7 очков и отдавал 6,8 результативных передач. 6 февраля 2008 года в матче против «Сакраменто Кингс» Уотсон впервые в карьере набрал трипл-дабл: 23 очка, 10 подборов и 10 результативных передач за 32 минуты на паркете. В составе «Суперсоникс» это был первый трипл-дабл с 28 января 2004 года, когда в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» его набрал Рэй Аллен.

17 июля 2009 года Уотсон был отчислен из «Тандер». 28 июля игрок подписал годичный контракт с «Индиана Пэйсерс». 26 сентября 2010 года Уотсон перешёл в «Юту».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «УКЛА Брюинз» (баскетбол)
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Финикс Санз»